The Hard Way — единственный альбом хип-хоп группы 213, которая состоит из Snoop Dogg, Warren G и Nate Dogg.

Воссоединение группы, как 213, состоялось на альбоме Warren G — The Return of the Regulator, в треке «Yo' Sassy Ways». В 2003 году Snoop Dogg выпустил серию микстейпов, один из которых (Welcome to tha chuuch, Vol. 2) включает в себя первую версию трека «So Fly», которая является пародией на хит-сингл Monica «So Gone». Missy Elliott, продюсер трека, была очень впечатлена этой версией. Monica согласилась на предложение Снуп Догга и дала согласие на использование её трека, но при условии, что они зачитают на ремиксе Tamia «Can’t Go for That». В конце концов эта песня стала первым неофициальным радиосинглом альбома The Hard Way и была исполнена на шоу 106 & Park. Альбомная версия отличается от версии в микстейпе тем, что она короче на пять секунд и не содержит вступление Снуп Догга «Welcome to tha chuuch Vol. 2…exclusive 213». Первым официальным синглом стала песня «Groupie Luv», на которую было снято промовидео. Режиссёром стал Крис Робинсон, а местом съёмки был собственный дом Снуп Догга.

В чарте Billboard 200 альбом занял 4 строчку.

Список композиций

Примечания

Ссылки 
 

Дебютные альбомы 2004 года
Хип-хоп-альбомы
Альбомы Snoop Dogg
Альбомы TVT Records
Альбомы, спродюсированные Канье Уэстом
Альбомы, спродюсированные Мисси Эллиотт